zalecane dzienne spożycie (ZDS) – pojęcie z zakresu dietetyki 
 Zjednoczone Siły Demokratyczne (ZDS) – koalicja bułgarskich partii demokratycznych 
 Zenith Data Systems (ZDS) – amerykańska firma produkująca sprzęt komputerowy
 Zespół Działań Specjalnych Sił Powietrznych (ZDS SP) –  pododdział 33. Bazy Lotnictwa Transportowego